Aptera är ett släkte av kackerlackor. Aptera ingår i familjen jättekackerlackor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Jättekackerlackor
Aptera